Kiratpur bezeichnet in Indien:

 Kiratpur (auch Basi Kiratpur), Stadt im Distrikt Bijnor (Uttar Pradesh)
 Kiratpur Sahib, Ort und Sikh-Heiligtum im Distrikt Rupnagar (Punjab)
 Kiratpur (Bulandshahr), archäologische Ausgrabungsstätte im Distrikt Bulandshahr (Uttar Pradesh)